Semič je lahko:
 Semič, naselje v Beli krajini, središče istoimenske občine
 Semič, priimek več znanih ljudi
 Občina Semič

Glej tudi 

 Semić, Lupoglav, naselje na Hrvaškem